A Samba lehet:

 Szamba – egy latin-amerikai tánc neve spanyolul
 Samba – egy fájl- és nyomtatókezelő szoftvercsomag
 Samba – a földiméhek Sambini nemzetségének egyik neme
 Samba – Eric Toledano és Olivier Nakache 2015-ös filmje